La Cellette puede referirse a: 

 La Cellette, comuna francesa situada en Creuse.
 La Cellette, comuna francesa situada en Puy-de-Dôme.